«Плохие правила хорошего тона» — третий номерной музыкальный альбом группы «Сегодня ночью», записанный в 2006 году и выпущенный в 2007 году.

Список композиций 
 Я давно уже ждал (Куда)
 Танцуй
 Что дальше?
 Кем угодно
 Странная вещь. Любовь
 Чик-чик
 Ночь
 Холодна, как лед
 Цунами
 Это все — любовь
 Кто теперь мне Бог?
 В пути (Будь мне любимою)

Примечания 

Альбомы группы «Сегодняночью»
Альбомы лейбла «Никитин»